Intel P6 – architettura per i processori x86
Classe P6 – motosilurante sovietica utilizzata durante la guerra fredda